

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Chunky – città del Mississippi
 Chunky – città del Texas

Persone 
 Chunky Pandey – attore indiano

Musica 
 Chunky – singolo dei Format B del 2015
 Chunky – singolo di Bruno Mars del 2017

Pagine correlate 
 Chunk